Clasificarea păsărilor datorită numărului mare de specii a provocat multă bătaie de cap naturaliștilor. De acea în prezent gruparea lor în sistematică nu este peste tot unanim acceptată, existând unele mici diferențe.
Struthionidae (struții)
Dinornithidae † (păsări dispărute)
Tinamidae
Rheidae (nandu)
Aepyornithidae † (păsări dispărute)
Casuariidae (Cazuarul)
Dromaiidae (Emu)
Apterygidae (Kiwi)

Clasa Aves cuprinde peste 40 de ordine și peste 250 de familii.

Subclase:
  Archaeornithes 
  Enantiornithes
  Hesperornithes
  Ichthyornithes
 Neornithes, o subclasă care include toate păsările ce trăiesc în prezent. Neornithes cuprinde două infraclase de păsări existente: Palaeognathae și Neognathae.

Neognathae

Note

Vezi și 
 Clasificarea ordinelor de păsări
 Listă de genuri de păsări

 
Liste de păsări